Вілле́-ла-Віль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 340 км на південний схід від Парижа, 50 км на північний схід від Безансона, 25 км на схід від Везуля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 61 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 162,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Вілле-ла-Віль на сайті французького Національного інституту географії
 Вілле-ла-Віль на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вілле-ла-Віль на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вілле-ла-Віль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вілле-ла-Віль на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня Сона

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхня Сона